
Termin -{NIO}- ima više značenja.

 Nikl(II) oksid, -{NiO}-
 Neurotehnološka industrijska organizacija, bezprofitna organizacija